Hoogbos (bosgebied), een bosgebied in de gemeente Voeren in de Belgische provincie Limburg en in de gemeente Eijsden-Margraten in de Nederlandse provincie Limburg
 Hoogbos (helling), een straatnaam en heuvel in de Belgische gemeente Brakel
 Hoogbos (Kessel), een bosgebied dat deel uitmaakt van het provinciaal groendomein Kesselse Heide te Kessel